Flamm ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Flamm (1823–1906), deutscher Maler
 Carl Flamm (1870–1914), deutscher Maler
 Charlotte Flamm (1820–1895), deutsche Stilllebenmalerin und Lehrerin
 Dawid Flamm (1793–1876), polnischer Gynäkologe
 Dieter Flamm (1936–2002), österreichischer Physiker
 Fanchette Flamm, österreichische Tischtennisspielerin, 1928 Weltmeister im Doppel
 Franz Xaver Flamm (1739–1811), österreichischer Musiker und Komponist
 Heinz Flamm (* 1929), österreichischer Mediziner
 Hermann Flamm (1871–1915), deutscher Historiker und Archivar
 Hilger Flamm (1925–2012), deutscher Maschinenbauingenieur
 Ludwig Flamm (1885–1964), österreichischer Physiker
 Oswald Flamm (1861–1935), deutscher Schiffbau- und Schiffsmaschinenbauingenieur
 Ruth Kiener-Flamm (1914/1924–2000), deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Flamme (Begriffsklärung)
 Flam (Begriffsklärung)